Peter Holsapple – musicista statunitense
 20360 Holsapple – asteroide della fascia principale